

Geografia 
 Canada
 Belleville – comune dell'Ontario
 Francia
 Belleville – comune di Deux-Sèvres
 Belleville – comune della Meurthe e Mosella
 Belleville – quartiere di Parigi
 Belleville – comune del Rodano
 Belleville  – antico comune francese del dipartimento della Senna
 Belleville-en-Caux – comune della Senna Marittima
 Belleville-et-Châtillon-sur-Bar – comune delle Ardenne
 Belleville-sur-Loire – comune del Cher
 Belleville-sur-Mer – comune della Senna marittima
 Belleville-sur-Meuse – comune della Mosa
 Belleville-sur-Vie – comune della Vandea
 Stati Uniti d'America
 Belleville – città della Contea di Yell, Arkansas
 Belleville – capoluogo della Contea di St. Clair, Illinois
 Belleville – capoluogo della Contea di Republic, Kansas
 Belleville – città della Contea di Wayne, Michigan
 Belleville – township della Contea di Essex, New Jersey
 Belleville – census-designated place statunitense situato nello stato di New York
 Belleville – census-designated place statunitense situato nello stato della Pennsylvania
 Belleville – villaggio della Contea di Dane e della Contea di Green

Trasporti 
 Belleville – stazione della metropolitana di Parigi localizzata nell'omonimo quartiere

Persone 
 Julien Belleville – inventore ed imprenditore francese

Cinema 
 Belleville – cortometraggio tedesco sul quartiere di Parigi (1993)
 Belleville – documentario tv di Emmanuelle Destremau (2005)